La prova de 10 km femení al Campionat del Món de natació de 2017 es va celebrar el 16 de juliol de 2017.

Resultats 
La cursa es va iniciar a les 10:00.

Referències 

10km